Бинев — болгарская фамилия. Известные носители:

 Бинев, Андрей Петрович (род. 1956) — российский журналист.
 Бинев, Велизар (род. 1967) — болгарский актёр.
 Бинев, Славчо Пенчев (род. 1965) — болгарский предприниматель и политик.